St. Stephen eller Saint Stephen kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 St. Stephen, New Brunswick, ort,

Storbritannien 

 St Stephen, Hertfordshire, civil parish i England, Hertfordshire, 
 St Stephen, England, Cornwall,

USA 

 St. Stephen, South Carolina, ort, Berkeley County, 
 St. Stephen, Minnesota, ort, Stearns County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar